Михаи́л Ива́нов Алекса́ндров (; ) — болгарский футболист, полузащитник.

Клубная карьера

ЦСКА (София) 
Александров начал свою игровую карьеру в софийском ЦСКА. Свой первый матч за армейский клуб он провёл 26 ноября 2006 года. Тогда ЦСКА обыграл на своём поле «Беласицу» из Петрича.

«Боруссия» (Дортмунд) 
В августе 2007 года Александров подписал трёхлетний контракт с дортмундской «Боруссией». После перехода в «Боруссию» он играл исключительно за резервную команду клуба. Дебютировал Александров в составе команды 7 ноября 2008 года в матче против резервной команды «Кёльна». 20 марта 2010 года в матче, завершившемся победой над «Вупперталем» со счётом 2:0 в гостях, Александров отдал результативный пас Марселю Гросскройцу, забившему второй гол команды. Большую часть времени в «Боруссии II» он провёл на скамейке запасных, сыграв только в пяти матчах.

«Академик» (София) 
После истечения контракта с «Боруссией» в конце июля 2010 года Александров присоединяется к софийскому «Академику». Дебютировал за «Академик» 21 августа в матче против «Сливена», выйдя во втором тайме на замену вместо Аспаруха Василева. Первый матч в стартовом составе он провёл неделей позже против ловечского «Литекса».

«Лудогорец» 
22 декабря 2010 года Александров перешёл в «Лудогорец». 19 марта 2011 года, в своём дебютном матче за клуб против добричской «Добруджи», он отметился голом.

В следующем сезоне в составе клуба Александров находился в хорошей форме. 20 августа он отдал голевой пас на Марселиньо, забившего третий мяч в домашнем матче против «Видима-Раковски», который завершился разгромной победой разградского клуба 4:0. Свой первый мяч в чемпионате он забил 11 сентября в матче против «Славии», завершившемся победой со счётом 6:0. 18 сентября в выездном матче против «Черно море» он забил свой второй гол в сезоне принеся клубу минимальную победу со счётом 1:0. 13 октября Александров подписал новый двухлетний контракт с «Лудогорцем».

31 июля 2013 года Александров забил гол в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против сербского «Партизана», завершившемся победой болгарского клуба 2:1.

Карьера в сборной 
В октябре 2011 года Александров получил свой первый вызов в сборную Болгарии на товарищеский матч против Украины и матч отборочного турнира чемпионата Европы 2012 против Уэльса. В феврале 2012 года он также был вызван на товарищеский матч против Венгрии, но не принял в нём участие. 5 марта 2014 года он дебютировал в составе национальной команды в товарищеском матче против сборной Белоруссии, который завершился победой болгар со счётом 2:1.

Статистика

Достижения

Клубные 
 Лудогорец
 Группа B (1): 2010/11
 Чемпион Болгарии (4): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Болгарии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Болгарии (2): 2012, 2014

 Легия:
 Чемпион Польши (1): 2015/16
 Обладатель Кубка Польши (1): 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Академик» София
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Легия»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Арда»
Игроки ФК «Славия» София